Ки́фер Уи́льям Фрéдерик Дéмпси Джордж Ру́фус Са́зерленд ( ; род. 21 декабря 1966, Лондон, Великобритания) — канадский актёр, продюсер, режиссёр и автор-исполнитель. Лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Биография

Ранние годы 
Кифер Сазерленд (как и его сестра-близнец Рэйчел) родился в Лондоне в районе Паддингтон, в Госпитале святой Марии, когда его родители работали там, благодаря чему у Кифера есть и канадский паспорт, и британское гражданство с сертификатом на право проживания. Он сын Дональда Сазерленда и Ширли Дуглас, известных канадских актёров. У него есть шотландские предки по линии обоих родителей. Отец его матери — Томми Дуглас, — известный канадский политик и согласно опросам общественного мнения постоянно входит в десятку самых выдающихся канадцев.

В 1968 году его семья переехала в Лос-Анджелес (Калифорния). Его родители развелись в 1970 году. В 1975 году Сазерленд вместе со своей матерью переехал в Торонто, где учился в Колледже Святого Андрея, Мартингровской средней школе, Харбордской средней школе, средней школе Сильвертона и Малвернской средней школе. Он также провёл семестр в колледже Регины Мунди в канадском городе Лондон, что в провинции Онтарио, и посещал младшую школу Кресент-Тауна и среднюю высшую школу Сент-Клер в Ист-Йорке, Онтарио. Он бегло говорит на английском и французском.

Карьера 
К 2017 году Сазерленд снялся в более чем восьмидесяти фильмах и сериалах, самые примечательные из которых: «Останься со мной», «Пропащие ребята», «Молодые стрелки», «Коматозники», «Несколько хороших парней», «Исчезновение», «Три мушкетёра», «Время убивать», «Тёмный город», «Охранник».

Начиная с 2001 года Кифер Сазерленд чаще всего ассоциируется со своей ролью агента Джека Бауэра в нашумевшем американском телесериале «24». Сазерленд четыре раза номинировался на премию «Эмми» в категории «Лучший актёр в драматическом телесериале», а пятая номинация завершилась долгожданной победой. Его отец, Дональд, также становился обладателем этой премии в 1996 году за его роль в фильме Гражданин Икс. На церемонии открытия премии «Эмми» 2006 года Сазерленд появился на сцене в качестве своего персонажа из сериала «24». В 2007 году Сазерленд также был номинирован на премию Золотой глобус в категории «Лучший актёр в телевизионном сериале — драма» за свою роль в сериале «24».

Сазерленд постоянно подчёркивает, что это шоу — всего лишь «развлечение». Бригадный генерал Патрик Финнерган посетил съёмочную площадку сериала «24» в феврале 2007 года, чтобы убедить создателей этого шоу уменьшить количество сцен с пытками, а Сазерленд, в свою очередь, согласился на приглашение от армии США рассказать кадетам Военной академии США, что пытать заключённых — это неправильно.

В 2005 году имя Сазерленда было увековечено в Canada's Walk of Fame — аллее славы знаменитых людей Канады в Торонто, куда также были включены оба его родителя. Сазерленд также был первым гостем, который был сыном бывшего гостя, на шоу Inside the Actors Studio, так как его отец, Дональд, тоже появлялся в этом шоу в 1998 году. В апреле 2006 года в журнале Rolling Stone была напечатана статья о Сазерленде под названием «В темноте, наедине с Кифером Сазерлендом». Статья начиналась с признания Сазерленда в своём желании быть убитым в сериале «24». Тем не менее, он заявил: «Не поймите меня неправильно. Мне нравится то, что я делаю». В статье также говорилось, что он работает над сериалом 10 месяцев в году.

Кифер сыграл главную роль в японском рекламном ролике для компании Calorie Mate, исполнив пародию на своего персонажа Джека Бауэра. Сазерленд также озвучивал рекламную кампанию канадского представительства фирмы Ford Motor Company. Актёр озвучил льва Самсона в мультфильме Большое путешествие 2006 года. В 2006 году он озвучил рекламу компьютеров Apple, анонсировав включение чипов корпорации Intel в их компьютеры семейства Macintosh. Также Сазерленд озвучил вводный курс игр НХЛ для сети Versus в СШАnetwork in the U.S, в 2008 году озвучил персонажа игры Call of Duty: World at War''', исполнил главную роль в аргентинской телерекламе автомобиля Citroen C4 седан.

В 2012 году Сазерленд получил главную роль в сериале «Контакт». В марте 2012 года, в рамках рекламы данного сериала, Кифер побывал в Москве и дал интервью в программе Владимира Познера на Первом канале российского телевидения.

 Личная жизнь 

 Семья и отношения 
У Сазерленда есть одна дочь — Сара Джуд, родившаяся 18 февраля 1988 года, в один день с его падчерицей Мишель Кэт (родилась в 1976 году), дочерью его первой жены Камелией Кэт. Отец Мишель — гитарист и певец группы «Чикаго» Тэрри Кэт. Брак Сазерленда с Камилой продлился с 12 сентября 1987 года до 1990 года, затем он женился на Келли Уинн, с которой развёлся в 2004 году. В 2017 году он стал появляться на публике с моделью и актрисой Синди Вела, с которой он встречается с 2014 года.

Преданный наследию своего деда, Сазерленд является активным членом канадской Новой Демократической Партии и время от времени появляется в рекламе этой партии.

Сазерленд — известный коллекционер гитар, большинство из которых гитары Gibson Les Paul. Магазин Gibson Les Paul даже выпустил гитару с подписью Кифера Сазерленда — KS-336 в рамках их компании «Вдохновенная».

Кифер профессионально соревновался в родео и выходил в национальный финал в 1994, 1996.

Энди Сэмберг рассказывал, что осенью 2001 года Сазерленд непреднамеренно прервал съёмку премьерного эпизода онлайн-сериала The Lonely Island. В эпизоде «Белая сила» главные персонажи проявляли склонность к отбеливателю зубов и, в конечном счёте, напали на старую женщину, чтобы заставить её содействовать их пагубной привычке. Сазерленд, проезжая в это время мимо, подумав, что нападение было на самом деле, выпрыгнул из своей машины, чтобы вмешаться. Небольшой фрагмент появления Сазерленда показывают после титров, хотя в этом фрагменте Кифер лишь останавливает свою машину и смотрит на них.

 Проблемы с законом 
25 сентября 2007 года Сазерленд был арестован за вождение в нетрезвом виде. Это было его второе серьёзное нарушение правил дорожного движения после аналогичного в 2004 году. Около 1:10 ночи в Западном Лос-Анджелесе его машина была остановлена полицией, а в его крови был обнаружен алкоголь в количестве, превышавшем предельно допустимую в штате норму. Впоследствии его выпустили под залог в $25000. 5 декабря он был приговорён к 48 дням заключения.

9 декабря 2007 года Кифер отказался оспаривать предъявленное ему обвинение о вождении в нетрезвом виде и согласился в соответствии с приговором провести полных 48 дней в заключении, включая Рождество и собственный 41-й день рождения. Он предпочёл провести 18 дней в тюрьме весь декабрь и начало января, и вернуться в тюрьму, чтобы не останавливать съёмочный процесс. Тем не менее, съёмочный процесс был приостановлен из-за забастовки Американской гильдии сценаристов, так что он провёл все 48 дней в тюрьме подряд. Сазерленд начал своё тюремное заключение 6 декабря 2007 года и был выпущен из Глендейлской тюрьмы в Калифорнии только после полуночи 21 января 2008 года. В журнале «People» он рассказал, что провёл в тюрьме Новый год, свой день рождения и Рождество, и за этот период у него был всего один посетитель.

 Фильмография 

 Актёр 

 Режиссёр 
 1993 — Последний свет / Last Light 1997 — Правда и последствия / Truth or Consequences 1999 — Ищите женщину / Woman Wanted''

Компьютерные игры

Награды и номинации 
К настоящему времени имеет 19 наград и ещё 53 номинации, оставшихся без победы, в области кино.

Ниже перечислены основные награды и номинации. Полный список см. на

Награды 
 Премия «Золотой глобус»
  — Лучшая мужская роль на ТВ (драма) в сериале «24 часа»
 Премия Гильдии актёров
  — Лучший актёр драматического сериала «24 часа»
  — Лучший актёр драматического сериала «24 часа»
 Премия «Эмми»
  — Лучший драматический сериал «24 часа» (как продюсер)
  — Лучшая мужская роль в драматическом сериале «24 часа»

Номинации 
 MTV Movie Awards
  — Лучший злодей в фильме «Время убивать»
  — Лучший злодей в фильме «Телефонная будка»
 Премия «Эмми»
  — Лучшая мужская роль в драматическом сериале «24 часа»
  — Лучшая мужская роль в драматическом сериале «24 часа»
  — Лучший драматический сериал «24 часа»
  — Лучшая мужская роль в драматическом сериале «24 часа»
  — Лучший драматический сериал «24 часа»
  — Лучшая мужская роль в драматическом сериале «24 часа»
  — Лучший драматический сериал «24 часа»
  — Лучшая мужская роль в драматическом сериале «24 часа»
  — Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале за фильм «24: Искупление (ТВ)»
 Премия Гильдии актёров
  — Лучший актёр драматического сериала «24 часа»
  — Лучший актерский состав драматического сериала «24 часа»
  — Лучший актёр драматического сериала «24 часа»
  — Лучший актерский состав драматического сериала «24 часа»
  — Лучший актёр драматического сериала «24 часа»
  — Лучший актерский состав драматического сериала «24 часа»
  — Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале за фильм «24: Искупление (ТВ)»
 Премия «Золотой глобус»
  — Лучшая мужская роль на ТВ (драма) в сериале «24 часа»
  — Лучшая мужская роль на ТВ (драма) в сериале «24 часа»
  — Лучшая мужская роль на ТВ (драма) в сериале «24 часа»
  — Лучшая мужская роль на ТВ (драма) в сериале «24 часа»
  — Лучший актёр мини-сериала или фильма на ТВ за «24: Искупление (ТВ)»
 Премия «Сатурн»
  — Лучший телеактер в сериале «24 часа»
 Премия «Золотая малина»
  — Худшая мужская роль второго плана за фильм «Помпеи»

Примечания 

Лауреаты премии «Спутник»
Голливудская «Аллея славы»
Аллея славы Канады
Кифер
Иммигрировавшие в США из Канады